Заур Османович Эфендиев (11 ноября 1990, Каспийск, Дагестанская АССР, СССР) — российский и сербский борец вольного стиля, призёр Универсиады и Средиземноморских игр. По национальности — лезгин.

Спортивная карьера 
В 2010 в составе сборной России завоевал бронзу на чемпионате мира среди студентов в Турине. После чего принял спортивное гражданство Сербии. В июне 2013 года стал бронзовым призёром Средиземноморских игр. В августе того же года стал бронзовым призёром Универсиады. После чемпионата Европы 2014 года перенёс операцию на колене. С января 2015 года выступает в Бундеслиге.

Результаты на крупных международных соревнованиях 
 Чемпионат мира среди студентов 2010 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2013 — 5;
 Средиземноморские игры 2013 — ;
 Универсиада 2013 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2014 — 15;
 Чемпионат мира по борьбе 2014 — 10;
 Европейские игры 2015 — 5;
 Чемпионат мира по борьбе 2015 — 18;
 Чемпионат Европы по борьбе 2017 — 8;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — 5;
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 25;

Спортивная династия Эфендиевых 
Заур Эфендиев — представитель известной спортивной династии Эфендиевых.
 Дед — Сулейман Абдурагимович Эфендиев, мастер спорта СССР по вольной, греко-римской борьбе и самбо.
 Отец — Осман Сулейманович Эфендиев, заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе. Серебряный призёр чемпионата мира и Кубка мира 1982 года.
 Дядя отца — Султан Абдурагимович Эфендиев, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Чемпион РСФСР 1960 года.
 Дядя отца — Нариман Абдурагимович Эфендиев, мастер спорта СССР по вольной борьбе. 
 Брат отца — Заур Сулейманович Эфендиев, мастер спорта СССР и России по вольной борьбе. Серебряный призёр чемпионата России 1994 года.
 Двоюродный дядя — Шамиль Султанович Эфендиев, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Серебряный призёр чемпионата России 1994 года.
 Двоюродный дядя  — Марат Султанович Эфендиев, мастер спорта России по вольной борьбе.
 Муж тёти —   Насыр Гаджиханов (1967—2012), заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе.

Примечания

Ссылки 
 

Заур Османович
Борцы по алфавиту
Борцы Сербии
Борцы России